Die Badminton-Junioreneuropameisterschaft 2017 fand vom 7. bis zum 16. April 2017 in Mulhouse in Frankreich statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
  Toma Junior Popov (Champions)
  Arnaud Merklé (Finale)
  Miha Ivanič (4. Runde)
  Jan Louda (Viertelfinale)
  Nhat Nguyen (Viertelfinale)
  Collins Valentine Filimon (4. Runde)
  Léo Rossi (Viertelfinale)
  Daniel Nikolov (3. Runde)
  Danylo Bosniuk (3. Runde)
  Fabio Caponio (3. Runde)
  Samuel Hsiao (3. Runde)
  Álvaro Vázquez (2. Runde)
  Miguel Rocha (2. Runde)
  David Jones (Halbfinale)
  Rok Jerčinovič (4. Runde)
  Dimitar Yanakiev (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Herrendoppel

Setzliste 
 Thom Gicquel / Toma Junior Popov (Sieger)
 Robert Cybulski / Paweł Śmiłowski (Bronze)
 Nhat Nguyen / Paul Reynolds (Viertelfinale)
 Christopher Grimley / Matthew Grimley (Viertelfinale)
 Adam Gozzi / Carl Harrbacka (2. Runde)
 Rodion Alimov / Pavel Kotsarenko (2. Runde)
 Petr Beran / Ondřej Král (Viertelfinale)
 Thomas Baures / Léo Rossi (2. Runde)

Endrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
  Julie Dawall Jakobsen (Champions)
  Clara Azurmendi (Viertelfinale)
  Réka Madarász (3. Runde)
  Anastasiia Semenova (3. Runde)
  Sara Penalver (3. Runde)
  Yaëlle Hoyaux (Viertelfinale)
  Irina Amalie Andersen (Halbfinale)
  Vivien Sándorházi (Viertelfinale)
  Tereza Švábíková (Viertelfinale)
  Léonice Huet (3. Runde)
  Margot Lambert (3. Runde)
  Maryna Ilyinskaya (Finale)
  Wiktoria Dąbczyńska (2. Runde)
  Yvonne Li (Halbfinale)
  Monika Světničková (3. Runde)
  Holly Newall (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Weblinks 
tournamentsoftware.com

Junioreneuropameisterschaft 2017
Junioreneuropameisterschaft 2017
Junioreneuropameisterschaft 2017
Europameisterschaft 2017